Штайнхубер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штайнхубер, Андреас (1824—1907) — немецкий куриальный кардинал, папский сановник и иезуит.
 Штайнхубер, Карл (1906—2002) — бывший австрийский спринт каноист.